De apostel Andreas, een heilige in het christendom;

Plaatsen
 Fort Sint-Andries, een fort bij Heerewaarden in de Nederlandse provincie Gelderland;
 Sint Andries (buurtschap), een buurtschap bij het fort;
 Sint-Andries (Brugge), een deelgemeente van Brugge in West-Vlaanderen;
 Sint-Andriesabdij abdij in Brugge;
 Sint-Andries (Antwerpen), een wijk in de Belgische stad Antwerpen
 Sint-Andrieskerk (Antwerpen), de parochiekerk van de Sint-Andriesparochie in Antwerpen
 Saint-André (Dalhem), Nederlands: Sint-Andries, een deelgemeente van Dalhem in de provincie Luik
 Sint Andries (Terneuzen), een buurtschap in de gemeente Terneuzen.
 St. Andries (sluis), een sluis tussen de Maas en de Waal;
 Kanaal van St. Andries, het kanaal waar deze sluis in gelegen is;